Магера — українське прізвище.

Відомі носії 
  Магера Андрій Йосипович — український юрист.
 Магера Микола Никанорович — український письменник.
 Магера Сергій Васильович — український політик, народний депутат України 9-го скликання.
 Магера Сергій Ігорович — український співак.

Українські прізвища